L'idolo delle donne (The Ladies Man) – film del 1961 diretto da Jerry Lewis
 The Ladies Man – film del 2000 diretto da Reginald Hudlin